Осташки:
 Осташки — село в Україні, Хмельницька область
 Осташки — зупинний пункт Південно-Західної залізниці
 Осташки — лісовий заказник, Хмельницька область